Grotte Notre-Dame peut faire référence à :

 Grotte Notre-Dame de Lourdes à Jette
 Grotte Notre-Dame d'Arigbo à Dassa-Zoumè

Voir aussi 
 Liste de grottes